Ауакуоци́нго:

 Ауакуоцинго — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Герреро.
 Ауакуоцинго — муниципалитет в Мексике, штат Герреро.